Золотой конёк Загреба 2009 () — 42-й международный турнир по фигурному катанию прошедший в столице Хорватии — Загребе. Организованы соревнования хорватской федерацией фигурного катания.

Спортсмены соревновались в категориях: мужское и женское фигурное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир прошёл с 10 по 12 декабря 2009 года.

Результаты

Мужчины

Женщины 

 WD = снялась с соревнований

Пары

Танцы 

 WD = снялись с соревнований

Ссылки 
 
 Результаты и протоколы турнира 2009 года

2009 год в фигурном катании
Золотой конёк Загреба
Фигурное катание в сезоне 2009/2010
Декабрь 2009 года